Dzsámi (1414–1492), középkori perzsa költő
 Dzsámi (vallási épület), ld. mecset